Cleverley ist der Familienname folgender Personen:

 Daisy Cleverley (* 1997), neuseeländische Fußballspielerin
 Tom Cleverley (* 1989), englischer Fußballspieler